Everyday — четвёртый студийный альбом американской рок-группы Dave Matthews Band, выпущенный 27 февраля 2001.

Описание
«Everyday» стал первым альбомом, записанным Dave Matthews Band без участия продюсера Стива Лиллиуайта. Он был записан в ноябре 2000 года. С альбома было выпущено три сингла: «I Did It» (3 января 2001), «The Space Between» (16 апреля 2001), «Everyday» (15 ноября 2001).

«Everyday» занимал первую строчку хит-парада Billboard 200 в марте 2001 года в течение двух недель подряд. В первую неделю было продано 755 000 экземпляров альбома, после 25 недель продаж — 2,5 миллиона.

Список композиций

Участники записи 
Dave Matthews Band
 Картер Бьюфорд — ударные, вибрафон, бонго, конга, вокал
 Стефан Лессард — бас-гитара
 Дэйв Мэттьюс — вокал, акустическая гитара, электрогитара, баритон-гитара
 Лерой Мур — саксофоны, флейта, кларнет, вокал
 Бойд Тинсли — скрипка, вокал

Дополнительные музыканты
 Глен Баллард — клавишные, фортепиано
 Карлос Сантана — электрогитара в «Mother Father»
 Вуси Маласела — вокал в «Everyday»

Примечания

Ссылки 
 
 

Альбомы RCA Records
Альбомы на английском языке
Альбомы, спродюсированные Гленом Баллардом
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы Dave Matthews Band
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums